El socialismo en Argentina arraigó definitivamente hacia finales del , fomentado por inmigrantes europeos, aunque las ideas socialistas ya se habían difundido por el país anteriormente en las crónicas de viajes de visitantes destacados.

La creación del Comité Internacional Obrero por el Club Socialista Alemán Vorwärts, que reunió a 2000 trbajadores en su primera sesión en 1 de mayo de 1890, y la publicación de los periódicos El Obrero y La Vanguardia precedieron a la fundación del Partido Socialista, con principios fuertemente influidos por el socialismo europeo. La primera convención tuvo lugar en octubre de 1895, donde adoptó la denominación de Partido Socialista Obrero Argentino.

Referencias

Política de Argentina
Socialismo en Argentina